ruszin nyelv
 Vajdasági ruszin nyelv
 ruszin nép
 Ruszinföld